Pleine-Selve kan syfta på:
 Pleine-Selve, Aisne
 Pleine-Selve, Gironde